Die Abkürzung QF steht für:
 Qantas Airways, australische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Quick Fire, siehe Schnellfeuergeschütz
 Quality First, siehe QF-Test
 Quartier an der Frauenkirche, Gebäudekomplex in Dresden, siehe Neumarkt (Dresden) #Quartier I
 Querfinger, eine Maßangabe

Siehe auch:

QF